

Михеєвська сільська рада — сільське поселення, Ардатовський район, Нижньогородська область
 Михеєвська сільська рада — сільське поселення, Сєверний район, Оренбурзька область